Høiland ist ein norwegischer Familienname folgender Personen:

 Jan Høiland (* 1939), norwegischer Sänger
 Jon Inge Høiland (* 1977), norwegischer Fußballspieler
 Klaus Høiland (* 1948), norwegischer Hochschullehrer
 Ole Høiland (1797–1848), norwegischer Verbrecher und Volksheld
 Rolv Høiland (1926–2001), norwegischer Journalist und Redakteur
 Tommy Høiland (* 1989), norwegischer Fußballspieler